Mustedanagić ist der Familienname folgender Personen:

 Džemal Mustedanagić (* 1955), jugoslawischer Fußballspieler
 Zinedin Mustedanagić (* 1998), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler